Harry Holman ist der Name folgender Personen:

 Harry Holman (Schauspieler) (1862–1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Harry Holman (Fußballspieler, 1920) (1920–1977), englischer Fußballspieler
 Harry Holman (Fußballspieler, 1957) (1957–2020), englischer Fußballspieler
 Harry Holman (Schwimmer) (✝ 2022), finnischer Schwimmer